Blue River Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Blue River Township (Hancock County, Indiana)
 Blue River Township (Harrison County, Indiana)
 Blue River Township (Henry County, Indiana)
 Blue River Township (Johnson County, Indiana)